Jutta Semler ist der Name folgender Personen:

* Jutta Semler (Medizinerin) (1941–2016), deutsche Medizinerin
 Jutta Semler (Juristin) (1942–2019), deutsche Juristin